Bågmossor (Lescuraea) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Bruch och Wilhelm Philipp Schimper. Enligt Catalogue of Life ingår Bågmossor i familjen Leskeaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Leskeaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor